Die 1. Rallye Chile war der 6. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2019. Sie dauerte vom 9. bis zum 14. Mai 2019. Insgesamt wurden 16 Wertungsprüfungen auf Schotter gefahren.

Bericht 
Während Ott Tänak in Chile seinen zweiten Saisonsieg herausfuhr, gab es für seinen Toyota-Teamkollegen Jari-Matti Latvala, der mit Bestzeit bei der ersten Wertungsprüfung (WP) in die Rallye gestartet war, am Ende nur einen einzigen WM-Punkt. Auf der letzten Prüfung am Samstag (WP12) rollte Latvala an dritter Stelle liegend mit technischem Defekt aus. Am Sonntag war für ihn nicht mehr zu holen als die drittschnellste Zeit auf der Powerstage, was immerhin noch drei Weltmeisterschaftspunkte gab. Schlussendlich musste sich der Finne mit dem 11. Rang im Endergebnis begnügen.

Auch Kris Meeke im dritten Toyota hatte kein Rennglück. Der Brite hatte sich am Samstag auf WP7 an fünfter Stelle liegend überschlagen und viel Zeit verloren. Mit Bestzeit auf der ersten Sonntagsprüfung (WP13) und drei WM-Punkten für den achten Platz im Endergebnis konnte auch Meeke nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Den dritten Platz belegte Sébastien Loeb. Für den WRC-Rekordchampion ist es bei seinem vierten Start im Hyundai i20 Coupe WRC der erste Podestplatz. Auf dem Weg zu diesem, den er mit sieben Sekunden Rückstand auf Sébastien Ogier einfuhr, gelang Loeb in Chile vier WP-Bestzeiten.

Einen heftigen Unfall passierte am Samstag in der achten Wertungsprüfung. Thierry Neuville flog über eine Kuppe und verlor dabei die Herrschaft über seinen Hyundai, das Auto wurde in der Frontpartie völlig zerstört. Beifahrer Nicolas Gilsoul und Neuville konnten das Auto nur mit Hilfe einiger Zuschauer verlassen und mussten daraufhin ins Spital zur Untersuchung. Der zuerst befürchtete Beinbruch Neuville’s hat sich aber nicht bestätigt.

Ogier löste in der WM-Gesamtwertung Neuville in der Tabellenführung ab, er hatte zehn Punkte Vorsprung auf den Belgier zu diesem Zeitpunkt. Tänak lag nach der Rallye Chile nur noch zwei Punkte hinter Neuville.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 55 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Website: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Chile
2019